Sobre las olas steht für:

 Sobre las olas, Walzer des mexikanischen Komponisten Juventino Rosas
 Sobre las olas (Film, 1932), mexikanischer Film aus dem Jahr 1932
 Sobre las olas (Film, 1950), mexikanischer Film aus dem Jahr 1950